Дэниэл Ли Фогг (; род. 24 августа 1987 года, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский пловец. Специализируется в плавании на 1500 метров вольным стилем и в плавании на открытой воде.

Дебютировал в составе сборной страны на Чемпионате Европы на короткой воде в 2008 году. В следующем году он закончил семнадцатым заплыв на 10 километров на чемпионате мира.

На чемпионате мира 2011 году он закончил 15-м заплыв на 10 км и стал 14-м в заплыве на 1500 метров.

На Олимпийских играх 2012 году он участвовал  1500 метров и вышел в финал. Потом он стал пятым на открытой воде.

На Чемпионате Европы по водным видам спорта 2014 в Берлине Даниэл стал чемпионом в заплыве на 10 км.

Личный рекорд 
 200 метров вольным стилем: 1:54,30
 400 метров вольным стилем: 3:47,57*
 800 метров вольным стилем: 7:51,60*
 1500 метров вольным стилем: 14:55,30*
 Тоже, Рекорд Великобритании

Примечания

Ссылки 
Пловцы Великобритании
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по плаванию